

Miejscowości i ich części w Polsce
 Rybnica – dzielnica Włocławka
 Rybnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Stara Kamienica
 Rybnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie
 Rybnica – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Rybnica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów
 Rybnica – gajówka w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Recz

Rzeki i jeziora w Polsc e
 Rybnica (dopływ Prutu)
 Rybnica (dopływ Oki)
 Rybnica – jezioro w Kotlinie Płockiej, położone w woj. kujawsko-pomorskim, w granicach miasta Włocławek.
 Rybnica – jezioro położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Recz

Miejsca za granicą Polski 
 Rybnica – miasto w Mołdawii
 Rybnica – jezioro na Białorusi

Zobacz też 
 Rybnica Leśna
 Rybnica Mała